

Patronyme 

 Cec Linder (1921-1992), acteur canadien.
 Erika Linder (1990-), actrice et mannequin suédoise.
 Ernst Linder (1868-1943), général suédois d'origine finlandaise.
 Henri Linder (1859-1945), général de division français.
 Johan Anders Linder (1783-1877), pasteur, peintre, écrivain et architecte suédois ;
 Klaus Linder (1926-2009), pianiste et pédagogue suisse.
 Kurt Linder (1933-2022), footballeur allemand.
 Stu Linder (1931-2006), monteur américain.

Pseudonyme 

 Max Linder (1883-1925), de son vrai nom Gabriel Leuvielle, réalisateur et acteur français, père de Maud Linder.
 Maud Linder (1924-2017), réalisatrice française, fille de Max Linder.
 Linder Sterling, de son vrai nom Linda Mulvey, une artiste britannique née en 1954.

Voir aussi 
 Max Linder Panorama, une salle de cinéma parisienne.
 Muséobus Linder, musée itinérant conçu par Maud Linder.